Luongasjoki (Muonio)
 Luongasjoki (Torne)